Messier 109, más néven M109 vagy NGC 3992 küllős spirálgalaxis
 M109, amerikai 155mm-es önjáró tarack